МСВ — аббревиатура, обозначающая:
 МСВ — мотострелковые войска
 МСВ — международный союз велосипедистов
 МСВ — менеджмент социального воздействия
 мсв — мотострелковый взвод

Также, обозначение МСВ может подразумевать:
 МСВ-5-1 «Урал-5-1» — советская спортивная винтовка производства завода «Ижмаш»